Видово може да се отнася за:

 Видво, село в град Нови пазар, Сърбия;
 Видово, село в Албания.